Idiom kan syfta på:

 Idiom (språk) – en språklig egenskap, variant, särart eller fast uttryck
 Idiomatisk – något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt
 Idiom (programmering) – ett programmeringsbegrepp, se vidare .